Narcissa Malfidus-Zwarts (Engels: Narcissa Malfoy-Black) is een figuur uit de boekenserie over Harry Potter van de Engelse schrijfster Joanne Rowling.

Narcissa Zwarts, beter bekend als Narcissa Malfidus, is de vrouw van de Dooddoener Lucius Malfidus en de moeder van Draco Malfidus. Narcissa is tevens de zus van Bellatrix van Detta en Andromeda Tops, de tante van Nymphadora Tops en Delphini Vilijn en een nicht van Sirius Zwarts.

Ze wordt beschreven als een mooie vrouw met lange blonde haren, die echter verwaand en misprijzend uit haar ogen kijkt.

Narcissa komt voor het eerst voor in Harry Potter en de Vuurbeker, waar ze samen met haar zoon en man het WK Zwerkbal bijwoont. In Harry Potter en de Orde van de Feniks kwam de oude huis-elf van de familie Zwarts, Knijster, naar haar toe nadat hem door Sirius de deur gewezen was en gaf haar informatie over Harry Potter en Sirius Zwarts. Hierop baseerde Heer Voldemort een plan om de Profetie te bemachtigen.

In Harry Potter en de Halfbloed Prins speelt Narcissa een belangrijke rol wanneer ze samen met haar zus Bellatrix Severus Sneep bezoekt. Ze vraagt hem haar zoon Draco te helpen met de zware (aan de lezer dan nog onbekende) taak die Heer Voldemort hem heeft opgelegd. Sneep stemt toe en is zelfs bereid de 'Onbreekbare Eed' (Unbreakable Vow) af te leggen. Aan het einde van het verhaal wordt duidelijk dat de opdracht die Draco had gekregen het gebruiken van de 'Onvergeeflijke Vloek' Avada Kedavra was, tegen niemand minder dan Albus Perkamentus. Deze vloek is dodelijk. Draco kon Perkamentus echter niet vermoorden, maar doordat Narcissa Sneep door de Onbreekbare Eed had gedwongen, deed Sneep wat Draco niet kon: hij vermoordde Perkamentus. Sneep had echter met Perkamentus al afgesproken dat hij hem zou vermoorden, omdat Perkamentus door de vervloeking van de ring van Voldemort al ten dode was opgeschreven.

In Harry Potter en de Relieken van de Dood speelt Narcissa een redelijk belangrijke rol. Ze is aanwezig bij de vergadering van Voldemort en zijn Dooddoeners in haar landhuis, aan het begin van het boek. Ook is ze aanwezig bij de Slag om Zweinstein aan het einde. In het Gevecht om Zweinstein vecht ze niet mee, maar ze zoekt wanhopig naar Draco. Wanneer in het Verboden Bos het Gruzielement in Harry Potter vernietigd is, vraagt Voldemort haar of Harry dood is. Ze merkt dat hij nog leeft en vraagt heel zacht of Draco nog in leven is. Harry speelt het spel mee, en zegt ja. Narcissa meldt Voldemort vervolgens dat Harry dood is en gaat op zoek naar Draco.

Als het Gevecht voorbij is zitten de drie Malfidussen in de Grote Zaal tussen de overwinnaars. Ze weten ze zich dan geen houding te geven, omdat ze al die tijd op de hand van Voldemort waren.

Uiteindelijk wordt Narcissa oma van de zoon van Draco, Scorpius.

Zwarts familiestamboom

Referenties 

Personage uit Harry Potter